Huixtlazala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huixtlazala, Acatepec, ort, Guerrero, 
 Huixtlazala, Atlixtac, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar